Берта Фрицевна Ру́мниеце (1865—1953) — советская латышская актриса. Народная артистка Латвийской ССР (1945). Лауреат Сталинской премии второй степени (1948). Один из основоположников национального театрального искусства.

Биография 
Б. Ф. Румниеце родилась 9 (21 октября) 1865 года в Айзкраукле (ныне Латвия). С 1883 года выступала на сцене Рижского латышского театра, Новом Рижском театре. С 1919 года в Латвийском театре драмы.

Б. Ф. Румниеце умерла 8 марта 1953 года в Риге.

Роли в театре 
 «Блудный сын» Р. М. Блауманиса — Ажа
 «Индраны» Р. М. Блауманиса — Индраниха
 «Огонь и ночь» Я. Райниса — Ведьма
 «Вей, ветерок !» Я. Райниса — Туше
 «Глина и фарфор» А. П. Григулиса — мать Крусы
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Глафира Климовна Глумова
 «Гибель „Надежды“» Г. Хейерманса — Книртье

Награды и премии 
 Орден Трёх звёзд III степени (1932)
 народная артистка Латвийской ССР (1945)
 Сталинская премия второй степени (1948) — за исполнение роли матери Крусы в спектакле «Глина и фарфор» А. П. Григулиса
 орден Ленина (1950)
 орден Трудового Красного Знамени (22.10.1945)
 медали

Народные артисты Латвийской ССР
Артисты, известные под псевдонимами